Ива́н Ва́нин:
 Ванин, Иван Иванович (1898—1973) — советский учёный, ботаник, миколог и фитопатолог.
 Ванин, Иван Иванович (1924—1996) — Герой Советского Союза.